Amazonas může znamenat:

 Amazonas (brazilský stát)
 Amazonas (kolumbijský departement)
 Amazonas (region) – region v Peru
 Amazonas (venezuelský stát)

Související články 
 Amazonka
 Amazonky